Lappi peut désigner

Toponymes 
 Lappi, une ancienne municipalité du sud-ouest de la Finlande, maintenant quartier de Rauma.
 Lappi, un quartier de Tampere

Patronymes 
 Arttu Lappi (1984-), un sauteur à ski finlandais.
 Esapekka Lappi (1991-), un pilote automobile finlandais de rallyes.
 Pietro Lappi (vers 1575, vers 1630), un compositeur italien.

Homophones 
 Chiara Lapi (1991-), joueuse italienne de volley-ball.
 Niccolò Lapi (1661-1732), peintre italien.

Homonymie de patronyme